Ле́тние Олимпи́йские и́гры — крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в 4 года под руководством Международного олимпийского комитета. Игры начали проводить с 1896 года. Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена. Некоторые зимние виды спорта были включены в летние Олимпийские игры в 1908 и 1920 годах.

Виды спорта, представленные на летних Олимпийских играх

Годы и места проведения 

1 Неофициальные игры, которые не признаются Международным олимпийским комитетом.

2 Отменены из-за Первой мировой войны.

3 Игры 1940 года, запланированные к проведению в Токио, в 1938 году были перенесены в Хельсинки, Финляндия из-за Японо-китайской войны, а затем в мае 1940 года были окончательно отменены в связи с началом Второй мировой войны и Советско-финской войны.

4 Отменены из-за Второй мировой войны.

5 Соревнования по конному спорту прошли в Стокгольме, Швеция.

6 Олимпийские игры в Монреале бойкотировало большинство африканских стран.

7 В связи с вводом советских войск на территорию Афганистана, ряд стран объявили бойкот Играм. Участие в Играх не приняли спортсмены из 65 государств, включая США, Канаду, Турцию, Южную Корею, Японию, ФРГ.

8 В ответ на бойкот московских Игр проигнорировали Олимпийские Игры 1984 года почти все страны социалистического блока, за исключением КНР, Югославии и Румынии.

9 Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса.

Лидеры по количеству медалей

Золотые медали 

Не менее восьми золотых наград

Призёры 
Победителями летних Олимпийских игр в общекомандном зачёте на 29 Играх, состоявшихся в 1896—2021 годах, становились:

  США— 19 раз,
  СССР/ — 7 раз,
  Франция — 1 раз,
  Великобритания — 1 раз,
  Германия — 1 раз,
  КНР — 1 раз

См. также 
 Бойкот Олимпийских игр
 Паралимпийские игры
 Античные Олимпийские игры
 Международный олимпийский комитет
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Инфографика по Олимпийским играм — 2012, новости соревнований, архив игр
 История летней Олимпиады